Джеральд Смит () — имя и фамилия следующих персон:
 Смит, Джеральд Лайман Кеннет (1898—1976) — американский священник и политик
 Смит, Джеральд Стэнтон (р.1938) — британский литературовед-русист
 Смит, Джеральд Томас (1943—1986) — американский футболист